Ставридові (Carangidae) — родина морських риб ряду окунеподібних.

Мешканці здебільш морських, рідше солонуватих вод в Атлантичному, Тихому та Індійському океані.

Роди 
 Alectis Rafinesque, 1815
 Alepes Swainson, 1839
 Atropus Oken, 1817
 Atule Jordan and Jordan, 1922
 Campogramma Regan, 1903
 Carangoides Bleeker, 1851
 Caranx Lacepède, 1801 — Каранг
 Chloroscombrus Girard, 1858
 Decapterus Bleeker, 1851
 Elagatis Bennett, 1840
 Gnathanodon Bleeker, 1851
 Hemicaranx Bleeker, 1862
 Lichia Cuvier, 1816 — Ліхія
 Megalaspis Bleeker, 1851
 Naucrates Rafinesque, 1810
 Oligoplites Gill, 1863
 Pantolabus Whitley, 1931
 Parastromateus Bleeker, 1865
 Parona Berg, 1895
 Pseudocaranx Bleeker, 1863
 Scomberoides Lacepède, 1801
 Selar Bleeker, 1851
 Selaroides Bleeker, 1851
 Selene Lacepède, 1802
 Seriola Cuvier, 1816 — Жовтохвіст
 Seriolina Wakiya, 1924
 Trachinotus Lacepède, 1801 — Трахінот
 Trachurus Rafinesque, 1810 — Ставрида
 Ulua Jordan and Snyder, 1908
 Uraspis Bleeker, 1855

Джерела 
 

Родини риб
Ставридоподібні